Leksand kan syfta på:

 Leksands kommun – en kommun i Dalarnas län
 Leksand – en tätort i Dalarna samt centralort i Leksands kommun
 Leksands socken – en socken i Dalarna
 Leksands landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Kopparbergs län 1863–1970
 Leksands-Norets municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Leksands landskommun 1904–1966
 Leksands församling – en församling i Västerås stift
 Leksands kyrka – en kyrkobyggnad i Leksand
 Leksands distrikt – ett distrikt i Leksands kommun och Dalarnas län 2016–
 Leksands IF – en idrottsförening i Leksand